Schaffenrath ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Schaffenrath (* 1978), österreichischer Klassischer und Neulateinischer Philologe
 Maria Schaffenrath (* 1951), österreichische Lehrerin und Politikerin (LIF)